Příjmení Bartošík nosí více významných osobností:

 Alena Bartošíková (* 1943) – moravská spisovatelka
 Jan Bartošík (* 1965) – český a československý politik
 Karel Bartošík (* 1942) – anglický zlatník a šperkař českého původu
 Miroslava Bartošíková (1950–2006) – česká právnička a pedagožka
 Zdeněk Bartošík (* 1974) – český hudební skladatel

Podobné příjmení 
 Bartošek
 Bartoš